Pole position
 Pole Position (gra komputerowa)
 Pole Position (serial animowany)

Zobacz też